Miejscowości w Kanadzie:
 Deer Lake – miejscowość w prowincji Nowa Fundlandia i Labrador
Miejscowości w USA:
 Deer Lake – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
Gminy w USA:
 Deer Lake (ang. Deer Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman